Расширенная латиница — A () — третий блок стандарта Юникод.

В нём содержатся буквы латинского алфавита из ISO 8859, которые не включены в Латиницу-1, а также унаследованные символы из стандарта ISO 6937.

Блок Расширенная латиница — A есть в стандарте Юникод начиная с версии 1.0 и не менялся за исключением добавления строчной буквы ſ, которая была добавлена в процессе объединения с ISO 10646 в версии 1.1.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширенная латиница — AОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+010x
| title="U+0100: LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON" | Ā
| title="U+0101: LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON" | ā
| title="U+0102: LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE" | Ă
| title="U+0103: LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE" | ă
| title="U+0104: LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK" | Ą
| title="U+0105: LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK" | ą
| title="U+0106: LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE" | Ć
| title="U+0107: LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE" | ć
| title="U+0108: LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX" | Ĉ
| title="U+0109: LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX" | ĉ
| title="U+010A: LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE" | Ċ
| title="U+010B: LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE" | ċ
| title="U+010C: LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON" | Č
| title="U+010D: LATIN SMALL LETTER C WITH CARON" | č
| title="U+010E: LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON" | Ď
| title="U+010F: LATIN SMALL LETTER D WITH CARON" | ď
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+011x
| title="U+0110: LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE" | Đ
| title="U+0111: LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE" | đ
| title="U+0112: LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON" | Ē
| title="U+0113: LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON" | ē
| title="U+0114: LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE" | Ĕ
| title="U+0115: LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE" | ĕ
| title="U+0116: LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE" | Ė
| title="U+0117: LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE" | ė
| title="U+0118: LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK" | Ę
| title="U+0119: LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK" | ę
| title="U+011A: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON" | Ě
| title="U+011B: LATIN SMALL LETTER E WITH CARON" | ě
| title="U+011C: LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX" | Ĝ
| title="U+011D: LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX" | ĝ
| title="U+011E: LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE" | Ğ
| title="U+011F: LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE" | ğ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+012x
| title="U+0120: LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE" | Ġ
| title="U+0121: LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE" | ġ
| title="U+0122: LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA" | Ģ
| title="U+0123: LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA" | ģ
| title="U+0124: LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX" | Ĥ
| title="U+0125: LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX" | ĥ
| title="U+0126: LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE" | Ħ
| title="U+0127: LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE" | ħ
| title="U+0128: LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE" | Ĩ
| title="U+0129: LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE" | ĩ
| title="U+012A: LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON" | Ī
| title="U+012B: LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON" | ī
| title="U+012C: LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE" | Ĭ
| title="U+012D: LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE" | ĭ
| title="U+012E: LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK" | Į
| title="U+012F: LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK" | į
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+013x
| title="U+0130: LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE" | İ
| title="U+0131: LATIN SMALL LETTER DOTLESS I" | ı
| title="U+0132: LATIN CAPITAL LIGATURE IJ" | Ĳ
| title="U+0133: LATIN SMALL LIGATURE IJ" | ĳ
| title="U+0134: LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX" | Ĵ
| title="U+0135: LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX" | ĵ
| title="U+0136: LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA" | Ķ
| title="U+0137: LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA" | ķ
| title="U+0138: LATIN SMALL LETTER KRA" | ĸ
| title="U+0139: LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE" | Ĺ
| title="U+013A: LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE" | ĺ
| title="U+013B: LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA" | Ļ
| title="U+013C: LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA" | ļ
| title="U+013D: LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON" | Ľ
| title="U+013E: LATIN SMALL LETTER L WITH CARON" | ľ
| title="U+013F: LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT" | Ŀ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+014x
| title="U+0140: LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT" | ŀ
| title="U+0141: LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE" | Ł
| title="U+0142: LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE" | ł
| title="U+0143: LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE" | Ń
| title="U+0144: LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE" | ń
| title="U+0145: LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA" | Ņ
| title="U+0146: LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA" | ņ
| title="U+0147: LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON" | Ň
| title="U+0148: LATIN SMALL LETTER N WITH CARON" | ň
| title="U+0149: LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE" | ŉ
| title="U+014A: LATIN CAPITAL LETTER ENG" | Ŋ
| title="U+014B: LATIN SMALL LETTER ENG" | ŋ
| title="U+014C: LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON" | Ō
| title="U+014D: LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON" | ō
| title="U+014E: LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE" | Ŏ
| title="U+014F: LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE" | ŏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+015x
| title="U+0150: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE" | Ő
| title="U+0151: LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE" | ő
| title="U+0152: LATIN CAPITAL LIGATURE OE" | Œ
| title="U+0153: LATIN SMALL LIGATURE OE" | œ
| title="U+0154: LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE" | Ŕ
| title="U+0155: LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE" | ŕ
| title="U+0156: LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA" | Ŗ
| title="U+0157: LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA" | ŗ
| title="U+0158: LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON" | Ř
| title="U+0159: LATIN SMALL LETTER R WITH CARON" | ř
| title="U+015A: LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE" | Ś
| title="U+015B: LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE" | ś
| title="U+015C: LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX" | Ŝ
| title="U+015D: LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX" | ŝ
| title="U+015E: LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA" | Ş
| title="U+015F: LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA" | ş
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+016x
| title="U+0160: LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON" | Š
| title="U+0161: LATIN SMALL LETTER S WITH CARON" | š
| title="U+0162: LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA" | Ţ
| title="U+0163: LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA" | ţ
| title="U+0164: LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON" | Ť
| title="U+0165: LATIN SMALL LETTER T WITH CARON" | ť
| title="U+0166: LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE" | Ŧ
| title="U+0167: LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE" | ŧ
| title="U+0168: LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE" | Ũ
| title="U+0169: LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE" | ũ
| title="U+016A: LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON" | Ū
| title="U+016B: LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON" | ū
| title="U+016C: LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE" | Ŭ
| title="U+016D: LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE" | ŭ
| title="U+016E: LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE" | Ů
| title="U+016F: LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE" | ů
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+017x
| title="U+0170: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE" | Ű
| title="U+0171: LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE" | ű
| title="U+0172: LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK" | Ų
| title="U+0173: LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK" | ų
| title="U+0174: LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX" | Ŵ
| title="U+0175: LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX" | ŵ
| title="U+0176: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX" | Ŷ
| title="U+0177: LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX" | ŷ
| title="U+0178: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS" | Ÿ
| title="U+0179: LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE" | Ź
| title="U+017A: LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE" | ź
| title="U+017B: LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE" | Ż
| title="U+017C: LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE" | ż
| title="U+017D: LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON" | Ž
| title="U+017E: LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON" | ž
| title="U+017F: LATIN SMALL LETTER LONG S" | ſ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

Графическая таблица

См. также 
 Набор символов
 Основная латиница
 Расширенная латиница — B
 Расширенная латиница — C
 Расширенная латиница — D
 Расширенная латиница — E

Примечания